Stawy w Polsce:
 Wołowy Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Wołowy Staw – staw w woj. mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko
 Wołowy Staw – staw w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Strawczyn

Przypisy

Zobacz też 
 Wołowe Stawki